Nakashima ist der Familienname folgender Personen:

 Akiko Nakashima (* 1977), japanische Badmintonspielerin
 Aline Nakashima (* 1982), brasilianisches Model
 Brandon Nakashima (* 2001), US-amerikanischer Tennisspieler
 Hiromi Nakashima (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Kensei Nakashima (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Kōhei Nakashima (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Mika Nakashima (* 1983), japanische Sängerin, Model und Schauspielerin
 Reiko Nakashima (* um 1935), japanische Badmintonspielerin
 Shiho Nakashima (* 1978), japanische Snowboarderin
 Shūji Nakashima (* 1965), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Taika Nakashima (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Taiki Nakashima (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Takeshi Nakashima (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Tetsuya Nakashima (* 1959), japanischer Drehbuchautor
 Yūdai Nakashima (* 1984), japanischer Fußballspieler

Siehe auch: Nakajima

en:Nakajima